Josepha est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Prénom 
Josepha est un prénom féminin, féminin de Joseph. Il est notamment porté par :
  (1894-1929), avocate et féministe philippine ;
 Josepha Barbara Auernhammer (1758-1820), pianiste et compositrice autrichienne ;
 Josepha de Fürstenberg-Weitra (1776-1848), princesse liechtensteinoise ;
  (1825-1881), servante et beauté bavaroise ;
 Josepha Duschek (1754-1824), chanteuse lyrique tchèque ;
 Josepha Hendrina Stenmanns (1852-1903), religieuse catholique allemande ;
 , écrivaine, folkloriste et anthologiste américaine ;
 Josepha Laroche (-), politiste française, spécialiste de relations internationales ;
 Josepha Madigan (1969-), avocate et femme politique irlandaise ;
  (1871-après 1955), pacifiste, suffragiste et femme politique américaine ;
  (ca. 1945 ou ca. 1953), artiste indigène australienne ;
  (1748-1771), maîtresse du prince-électeur de Bavière Charles-Theodore ;
 Josepha Weber (1758-1819), chanteuse lyrique allemande ;
  (1860-1938), physicienne américaine.

Cinéma 
 Josepha, film français réalisé par Christopher Frank, sorti en 1982.

Patronyme germanique